Maecker ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Maecker, deutsche Kinderbuchautorin
 Heinz Maecker (1913–1999), deutscher Physiker